Osoby o tym nazwisku:
 Kazimierz Balawajder (1931–1979) – polski polityk, poseł na Sejm
 Marek Balawajder (ur. 1973) – polski dziennikarz